Anomalomma är ett släkte av spindlar. Anomalomma ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vargspindlar
Anomalomma